Юрай Тарр (, род. 18 февраля 1979) — словацкий гребец на байдарках, четырёхкратный чемпион мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион Европы.

Юрай Тарр родился в 1979 году в Комарно (ЧССР). На Олимпиаде 2008 года он завоевал серебряную медаль на байдарке-четвёрке на дистанции 1000 м. Через восемь лет на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Юрай снова стал серебряным призёром.

Ссылки 
 Canoe09.ca profile
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Sports-reference.com profile 

Гребцы на байдарках и каноэ Словакии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту